

Fleuves 
Céphise (en grec ancien  ; en grec moderne ) est le nom de plusieurs fleuves de Grèce (c'était, dans la mythologie, le nom d'un dieu fleuve, fils du Titan Océan et de Téthys, et frère des Océanides) :
 le Céphise, coulant en Phocide et en Béotie ;
 le Céphise, coulant en Attique dans la plaine athénienne ;
 le Céphise, coulant en Attique dans la plaine éleusinienne ;
 le Céphise, coulant en Argolide ;
 le Céphise, coulant à Salamine.

Localités 
 Céphisie (en grec ancien ) est, dans l'Antiquité, l'une des bourgades qui participe au synœcisme fondateur d'Athènes, puis un dème et un village érechtéide de l'Attique, patrie du poète comique Ménandre et résidence secondaire d'Hérode Atticus. C'est aujourd'hui le nom d'une municipalité de la mégapole moderne d'Athènes (en grec moderne ).

Prénom 
 Céphise (prénom), ce prénom provient du dieu fleuve Céphise (père de Narcisse).
 Céphise (prénom), ce prénom provient probablement de la naïade du fleuve (Montesquieu, Céphise et l'Amour).

Zoologie 
 Cephise est un genre de papillon de la famille des Pyrginae.

Notes